Кубок АФК 2022 года станет 19-м розыгрышем второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК. Начнётся розыгрыш кубка 5 апреля 2022 года, финальный матч состоится 22 октября. Этот сезон станет последним когда кубок будет разыгрываться в течение календарного года (с весны до осени); со следующего сезона соревнования перейдут на график осень—весна.

Победители турнира автоматически получат право на участие в Лиге чемпионов АФК 2023/2024 и попадут в квалификационные плей-офф, если не прошли квалификацию благодаря своим внутренним результатам.

Бахрейнский клуб «Аль-Мухаррак» является обладателем титула, выиграв свой второй Кубок АФК в . Поскольку клубу не удалось получить лицензию АФК, он не будет защищать свой титул.

Команды 

Примечания:

Ч — чемпион страны

ОК — обладатель национального кубка

ВЧ — вице-чемпион страны

(Q) — предстоит пройти квалификацию.

Не делегировавшие ни одной команды:
  Иордания — лишь одна команда прошла лицензирование в турниры АФК, а именно в Лигу чемпионов.
  Йемен — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Афганистан — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Пакистан — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Мьянма — ассоциация заявила команды, однако они вышли до жеребьёвки.
  Бруней — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Восточный Тимор — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  КНДР — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Гуам — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.
  Северные Марианские острова — ассоциация не прошла лицензирование в АФК.

Расписание 

 Примечания
 A: Зона АСЕАН
 Ц: Зона Центральной Азии
 В: Зона Восточной Азии
 Ю: Зона Южной Азии
 З: Зона Западной Азии

Квалификация

Предварительный раунд

Плей-офф раунд

Сетка 
 Победитель попадает в группу D.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа I

Группа J

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

Запад

АСЕАН

Плей-офф

Зона южной・центральной・АСЕАН・восточной

Bracket (Alt. version)

East/Central Zone knockout stage

ASEAN (/South) Zone knockout stage

West Zone knockout stage

Inter-Zone (Final) knockout stage

Плей-офф финалы

Примечания

Ссылки 
 

2022
Футбол в Азии в 2022 году